

Geografia 
 Canada
 Oxford – città della Nuova Scozia
 Regno Unito
 Oxford – città della contea dell'Oxfordshire, in Inghilterra
 Stati Uniti
 Oxford – città della contea di Calhoun e della contea di Talladega, Alabama
 Oxford – città della contea di Izard, Arkansas
 Oxford – capoluogo della contea di Granville, Carolina del Nord
 Oxford – città della contea di New Haven, Connecticut
 Oxford – città della contea di Newton, Georgia
 Oxford – città della contea di Franklin, Idaho
 Oxford – città della contea di Benton, Indiana
 Oxford – città della contea di Johnson, Iowa
 Oxford – città della contea di Sumner, Kansas
 Oxford – città della contea di Oxford, Maine
 Oxford – città della contea di Talbot, Maryland
 Oxford – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Oxford – villaggio della contea di Oakland, Michigan
 Oxford – charter township della contea di Oakland, Michigan
 Oxford – città della contea di Lafayette, Mississippi
 Oxford – villaggio della contea di Furnas, Nebraska
 Oxford – città della contea di Chenango, New York
 Oxford – census-designated place della contea di Warren, New Jersey
 Oxford – città della contea di Butler, Ohio
 Oxford – borough della contea di Chester, Pennsylvania
 Oxford – township della contea di Adams, Pennsylvania
 Oxford – città della contea di Marquette, Wisconsin

Altro 
 Oxford – tessuto
 Oxford United Football Club – squadra calcistica inglese
 Università di Oxford – università britannica
 Oxford – tipologia di scarpe

Altri progetti